«Идём на Восток!» — десятый альбом группы «Ногу свело!», был записан и выпущен на рекорд-лейбле «Реал-Рекордс» в 2005 году. Название альбому дала песня, написанная для проекта Первого канала фильма «Турецкий гамбит», снятого по мотивам одноименного романа Бориса Акунина.

Список композиций 
 Эй, мутант! [5:33]
 Идём на восток! [3:32]¹ (снят клип)
 Я — не последний герой! Версия 2005 (Супер-игра) [5:37]²
 Твоя звезда [4:21]
 Чёрная — рыжая [4:13]
 Вся раздета [4:16]
 Мясо в зубах [4:20]
 Апрель [4:25] (снят клип)
 Мадам [2:57]
 Клавесин [2:49]
 Шах! [0:33]
 Горная лирическая [3:50]³
 Рекламное место сдаётся! [4:01]⁴ (снят клип)
 СССР [1:02]
 Идём на восток! (DJ Karas @ DJ Flexor) [3:48]⁵

Участники записи 
 Максим Покровский: слова, музыка, вокал, бас-гитара, мастеринг, продюсер
 Антон Якомульский: ударные
 Игорь Лапухин: гитара
 Виктор Медведев: клавишные инструменты, синтезатор, запись (1—2, 9—11, 13), сведение (1—2, 8—11, 13)
 Максим Лихачёв: тромбон
 Олег Грабак: труба (4, 6)
 Михаил Козодаев: ударные (7)
 Михаил Рухин: гитара (7)
 Андрей Пастернак: запись (3—8, 12, 14), сведение (3—7, 12, 14)

Комментарии 
На три песни из альбома «Идём на восток!» сняты видеоклипы.

1: Песня «Идём на восток!» до этого была включена в саундтрек кинофильма «Турецкий гамбит» в таком же варианте.
2: Песня «Я — не последний герой! Версия 2005 (Супер-игра)» в первоначальном варианте включена в сингл «Я — не последний герой!» и в переработанном варианте включена в сборник лучших песен «Откровенные фотографии».
3: Музыка и слова: Владимир Высоцкий.
4: Песня «Рекламное место сдаётся!» в первоначальном варианте включена в сингл «Рекламное место сдаётся!».
5: Ремикс, сделанный диджеями DJ Karas и DJ Flexor на музыку «Ногу свело!».

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы

Альбомы группы «Ногу свело!»
Альбомы REAL Records